Leonardis ist der Familienname folgender Personen:

 Massimo de Leonardis (* 1949), italienischer Politologe und Militärhistoriker
 Silvia de Leonardis (* 1971), deutsche Schauspielerin